Lartigue est un nom propre apparu dans le Sud-Ouest de la France et provenant de "artige" (terre à défricher).
Il possède plusieurs variantes (ex : Lartigau, etc.).

Lieux 
 Lartigue, commune française du Gers.
 Lartigue, commune française de la Gironde.

Familles et personnalités 

 Henri Lartigue (1830-1884) inventeur de système de signalisation ferroviaire ;
 Charles Lartigue (1834-1907) inventeur du monorail qui porta son nom ;
 Jacques Henri Lartigue (1894-1986), photographe français ;
Martin Lartigue, son petit-fils, acteur, peintre, (Petit-Gibus dans La Guerre des Boutons) ;
 Alfred Lartigue (1865-1944), ingénieur et théoricien scientifique (plusieurs ouvrages) ;
 Jean Lartigue (1886-1940) : officier de marine français ;
 Jean-Baptiste Lartigue (1741-1831), architecte et maire de Bordeaux ;
Jean-Jacques Lartigue (1777-1840) ecclésiastique québécois ;
Joseph Lartigue (1886-1938), syndicaliste ;
 
Pierre-Alfred Lartigue (1817-1883), dramaturge et librettiste plus connu sous le pseudonyme d'Alfred Delacour.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France